Division I i fotboll 1987 var 1987 års säsong av Division I som bestod av två serier, med 14 lag i varje serie. Denna säsong var den första med division 1, tidigare var det division II som var Sveriges näst högsta division. I praktiken var det inte mycket mer än namnet som ändrades. Varje serievinnare gick upp till Allsvenskan och de två sämsta degraderades till Division II. Det gavs 2 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust.

Serier

Norra 
Djurgårdens IF vann serien och gick till Allsvenskan.

Södra 
Gais vann serien och gick till Allsvenskan.

Källor

Referenser

Fotboll i Sverige 1987
1987
Fotbollssäsongen 1987